Акенатон Карлос Эдвардс (; род. 24 октября 1978, Диего-Мартин) — тринидадский футболист, полузащитник. Участник чемпионата мира по футболу 2006.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру начинал на родине. В 1998 году выступал за тринидадскую команду «Куинз Парк Си-Си». В 2000 году Эдвардса заметили тренеры «Рексхема» и пригласили его в команду. В итоге, в течение 5 сезонов тринидадец был одним из лидеров клуба.

С 2005 по 2007 год полузащитник выступал в Чемпионшипе за «Лутон Таун».

В 2007 году он подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги «Сандерлендом». Но попасть в основной состав команды Эдвардсу не удалось. В 2008 году он уезжал в аренду в «Вулверхэмптон Уондерерс». Всего за «Сандерленд» в сильнейшей лиги Англии Карлос Эдвардс провел 50 игр и забил 5 мячей.

В 2009 году хавбек перешёл в «Ипсвич Таун», где он был капитаном команды и сыграл более 150 матчей в чемпионате страны. В начале 2014 года тринидадец на правах аренды перебрался в «Миллуолл», а по окончании сезона он подписал контракт с командой.

Сборная 
За сборную Тринидада и Тобаго Карлос Эдвардс дебютировал в 1999 году. В 2006 году он принял участие Чемпионате мира по футболу в Германии. На турнире защитник провел все три встречи за «воинов футбола».

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Дефенс Форс»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Порт-оф-Спейн»
Игроки ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго